Татьяна Николаевна Дашкевич (род. 1968, Озерище, Минская область) ― белорусская русскоязычная писательница и поэтесса, автор-исполнитель песен.

Биография 
Детство прошло в Минске. Отец ― инженер, мать ― врач. После школы работала в совхозе, в 1992 году окончила Литературный институт в Москве. Училась в поэтическом семинаре Льва Ошанина. Выйдя замуж за прозаика и барда Николая Шипилова (1946—2006) некоторое время жила в Москве. В 2000-х уехала с ним в Минск. Начиная с 2010-х занимается литературной педагогикой, проектом "Дети на войне" (собирает и издает истории людей, чье детство выпало на годы ВОВ), ведёт концертную деятельность, пишет биографии. 

Стихи и проза публиковались в журналах «Наш современник»(«Я крик колыбельный, я скорби юдоль…», «Осенний полёт»), «Москва» («Старое вино»), «Молодая гвардия», газете «Завтра», "Неман", "Человека земле", "Славянка", "Родник", в антологиях русской поэзии ХХ и XI века. Автор многих просветительских и культурологических статей и очерков, публиковавшихся в московских и минских газетах и журналах. С 1999 года сотрудничает с композитором и исполнителем Дмитрием Маликовым, для которого написаны тексты к песням "С днём рождения, мама", "Два пистолета", "Мой отец". 
В жанре биографии написаны книги " Алексей Фатьянов. ЖЗЛ" (Москва, 2004), "Житие блаженной Валентины Минской" (Минск, 2007), "Жизнь - вдохновенный полет" (2013) о судьбе поэта, путешественника, юриста, мецената Владимира Исайчева, чьим биографом является.
Сценарист и автор программы "Маячок" на детском ютуб-канале Свято-Елисаветинского монастыря.  

Лауреат литературной премии имени Андрея Платонова «Умное сердце» (1996). Национальная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина в номинации «Музыкальное искусство» за книгу серии «ЖЗЛ» «Алексей Фатьянов» (Москва, 2004). Лауреат телеконкурса «Золотой граммофон» (2000) за текст песни "С днём рождения, мама" , дипломант кинофестиваля «Бородинская осень» за главную роль в фильме "Фортуна-фортуната".
Лауреат премии "Прохоровском поле" за книгу "Война глазами детей" проекта "Дети на войне" (2012), Золотой витязь (2016) в номинации "детская литература" за книги "Денежный мешок" и " Лезгинка Рубинштейна", литературной премии Минской области за достижения в детской литературе. За  духовно-просветительскую деятельность награждена грамотой Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Участвует в духовно-просветительских фестивалях, выступает с концертами в Белоруссии и России. Ежегодно 25 января даёт сольный концерт "Татьянин день". Инициатор возведения Свято-Никольской церкви в деревне Валерьяново Минского района, была старостой этого прихода на первоначальном этапе.

Член Союза писателей России (1993) и Союза писателей Беларуси (2006).

Творчество 
Татьяна Дашкевич известна в первую очередь как автор песен, исполняемых ею под гитару. Она автор диск-альбомов: «Отведи меня во храм», «Деревенский ангел» (выпущен Белорусской православной церковью), «Мама», «Две рыбки», "Письмо любимому", "Просто люблю", "Это - станция Лето".

Стихи Татьяны Дашкевич отличаются естественностью интонации, прочувствованностью, лирической мелодикой. С 2000 года начинает писать книги для детей, издано более 30-ти. Православные издательства охотно издают её детские книги.

Ею написана для серии «Жизнь замечательных людей» биография Алексея Фатьянова.

Библиография 
 У зеркала: Стихи / Предисл. В. Некляева. ― Мн.: Маст.літ., 1991. — 94 с. ― (Первая книга поэта). 2600 экз.
 Фатьянов. ― М., Молодая гвардия, 2004. — 326, [1] с., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей). ISBN 5-235-02658-6
 Голос ангела: стихи для детей. ― Минск: Издательство Свято-Елисаветинского монастыря, 2005. — 46, [2] с. ISBN 985-6728-20-7
 Потерпи немножко. Стихи: для детей. ― Минск: Свято-Елисаветинский женский монастырь, 2006 ISBN 985-6728-50-9
 Именины у пингвина: Стихи: для чтения взрослыми детям. ― Мн., 2007 15000 экз. ISBN 978-985-6876-02-1
 Мирянка: стихотворения. ― Мн., 2008. — 111 с. 380 экз. ISBN 978-985-6876-07-6
 О самом красивом наряде. Стихи. ― Мн., 2008 15000 экз. ISBN 978-985-6876-27-4
 О самой важной победе. Стихи. ― Мн., 2008. 15000 экз. ISBN 978-985-6876-28-1
 Про добрую сову. ― Мн., Издательство Белорусского Экзархата, 2009. 15000 экз. ISBN 978-985-6876-33-5
 Поделись немножко. Стихи. ― Мн., 2009. 15000 экз. ISBN 978-985-6876-35-9
 Денежный мешок. Рассказ. ― Мн., Издательство Белорусского Экзархата, 2009. 10000 экз. ISBN 978-985-6876-40-3
 Про добрую пчелку. ― Мн., 10000 экз. ISBN 978-985-6876-53-3
 Хочешь дождик подарю? ― Мн., 2009. 10000 экз. ISBN 978-985-6876-54-0
 Муравей идет домой. Стихи. ― Мн., 2009. 10000 экз. ISBN 978-985-6876-50-2
 Святой праведный Иоанн Русский. ― Белорусская Православная Церковь, 2009. 1500 экз. ISBN 978-985-511-176-5
 Житие блаженной Валентины Минской: Православное Братство в честь Святого Архистратига Михаила, 2009. . — Минск — 79 с., [4] л. ил. 500 экз. ISBN 978-985-6484-72-1
 Ах, какие чудеса! ― Мн., 2011. 2500 экз. ISBN 978-985-545-022-2

Примечания

Ссылки 
 Елена Гулидова. О жизни думать сложно и пишется не так легко… // Pravoslavie.ru
 Сайт Татьяны Дашкевич
 Татьяна Дашкевич на You Tube
 Интервью с Татьяной Дашкевич на БТ
 Татьяна Дашкевич. Стихи
 Творческий вечер Татьяны Дашкевич в Театре-студии кинактёра (Минск)

Детские писатели по алфавиту
Детские поэты
Русские поэты
Русские писатели XXI века
Биографы Белоруссии
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького